Кубок Кремля 2001 года в женском парном разряде проводится в шестой раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё одна получила специальное приглашение от организаторов.

Пара Жюли Алар-Декюжи / Ай Сугияма не защищала свой прошлогодний титул.

Посев 

  Кара Блэк /  Елена Лиховцева  (Первый раунд) 
 ' Мартина Хингис /  Анна Курникова (Титул)

<ol start="3">
  Сильвия Фарина Элия /  Барбара Шетт ''(Полуфинал)
  Карина Габшудова /  Елена Татаркова ''(Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2001